Duda kan som auktorsförkortning betyda:

 Oswald Duda
 Josef Duda

Robotskapade auktorsförkortningar